Dariusz Baranowski (1972- ) : coureur cycliste polonais
 Hermann Baranowski (1884-1940) : officier SS allemand
 Pierre-Édouard Baranowski, un peintre polonais du .
 Władysław Baranowski (1885-1939), un journaliste et homme politique polonais.
 Zbigniew Baranowski, haltérophile polonais du .